LS kan syfta på:

 LS – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Lesotho
 LS – en syndikalistisk branschöverskridande facklig lokal organisation, se Lokal samorganisation
 LS – ett nätverk inom Liberala ungdomsförbundet, se Liberala studenter
 L.S. – signaturen för Lina Sandell
 L.S. – förkortning för idrottssällskapet IS Lyckans Soldater
 L.S. – en dansk organisation, se Landbrugernes Sammenslutning
 .ls – nationell toppdomän för Lesotho
 L.S. – förkortning för loco sigilli, ”sigillets plats”, se Latinska förkortningar 
 l.s. – förkortning för loco secretarii, se Latinska förkortningar
 LS-produktions AB – ett företag som bokar svenska dansband
 ls – ett kommando i Unix